Bethel African Methodist Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bethel African Methodist Episcopal Church (Hot Spring County, Arkansas), ID-Nr. 04000496
 Bethel African Methodist Episcopal Church (Independence County, Arkansas), ID-Nr. 86002875
 Bethel African Methodist Episcopal Church (Kansas), ID-Nr. 95000943
 Bethel African Methodist Episcopal Church (Mississippi), ID-Nr. 92000858
 Bethel African Methodist Episcopal Church (New Jersey), ID-Nr. 99001312
 Bethel African Methodist Episcopal Church (South Carolina), ID-Nr. 04000651